Никола́й Ефи́мович Чеботарё́в (, Полтава, Российская империя — 4 февраля 1972, Ульм, Западная Германия) — деятель украинского национального движения, участник Первой мировой и Гражданской войн.

Биография 
Родился в Полтаве, в мещанской семье. Окончил Полтавскую мужскую классическую гимназию.

В 1905 году состоял в Украинской социал-демократической рабочей партии, из-за чего в 1905—1908 годах был вынужден эмигрировать в США.

Служба в Русской императорской армии 
С декабря 1908 года по декабрь 1910 года проходил действительную военную службу на правах вольноопределяющегося 2-го разряда в 5-м гренадерском Киевском полку (г. Москва) в звании рядового, затем — младшего унтер-офицера, с декабря 1909 — старшего унтер-офицера. В конце 1910 года выдержал экзамен при Московском Алексеевском военном училище на первый офицерский чин и был уволен в запас в чине прапорщика запаса армейской пехоты по Полтавскому уезду.

Участник Первой мировой войны. В 1914 году был мобилизован в армию и назначен в 136-й запасной пехотный батальон на интендантскую должность. В мае 1915 года переведен младшим офицером в 4-ю авиационную роту Воздушного флота РИА, впоследствии — заведующий хозяйством 4-го авиационного парка (г. Витебск), сформированного на базе 4-й авиационной роты и обеспечивающего снабжением авиационные дивизионы и отряды Западного фронта Действующей армии. В боевых действиях участия не принимал. Последний чин в русской армии — прапорщик.

В мае 1917 — делегат , на котором был избран в состав Украинского генерального войскового комитета (УГВК).

Служба в армии УНР 
В ноябре 1917 года, после Октябрьской революции, был командирован в Харьков, где 5 декабря 1917 года, согласно приказу украинского генерального военного секретариата, занял пост военного комиссара Слобожанщины, а по совместительству — командира 4-й запасной бригады и начальника гарнизона Харькова. Был арестован большевиками, лично допрашивался В. Антоновым-Овсеенко. Был освобожден и приехал в Киев, где с Е. Волохом и Б. Гомзиным начал формирование Гайдамацкого коша Слободской Украины, который впоследствии возглавил Семён Петлюра. В апреле 1918 года вернулся в Харьков, где жил приватно.

В 1919 году — атаман Коша охраны государственного имущества армии УНР, начальник контрразведывательного отдела штаба армии УНР. В июне-августе 1919 года — комендант тыла армии УНР. С августа 1919 года — начальник политического департамента Министерства внутренних дел УНР. По состоянию на 26 сентября 1919 года — без должности, приписан к штабу армии УНР.

В октябре 1919 — апреле 1920 года — директор Департамента политической информации МВД УНР. С 30 октября 1920 года — начальник Каменец-Подольского гарнизона.

С 1 мая 1920 по 1 августа 1928 года — начальник охраны Семёна Петлюры. В 1921 году — начальник контрразведки УНР.

В эмиграция 
В 1920-30-х годах жил в эмиграции в Польше. В конце 1930-х годов сотрудничал со спецслужбами Третьего рейха. С 1939 года — в Кёнигсберге, в 1946 году находился в лагере для перемещенных лиц в Оберсдорфе (Западная Германия). Впоследствии поселился в Ульме, где и умер в 1972 году.

Награды 
Российской империи:
 Орден Святого Станислава III степени, — «за отлично-усердную службу и труды, понесённые во время военных действий» ( от 03.06.1916)
 Орден Святой Анны III степени, — «за отлично-ревностную службу и особые труды, вызванные обстоятельствами текущей войны» (ВП от 04.08.1916)
Украинской народной республики:
 Памятный знак УНР «Крест Симона Петлюры» (1932)
 Памятный знак «Военный Крест УНР» (1960)

Примечания

Литература 
 
  Роман Коваль. Отаман, що боровся з отаманщиною
  Євтимовин В. Здобуття «Праги»//Літопис Червоної Калини. — Львів. — 1938. — Ч. 3. — С 7
  Визвольні змагання очима контррозвідника (документальна спадщина Миколи Чоботарьова). — Київ. — 2003. — С 10.

Ссылки 
 Памяти героев Великой войны 1914—1918 гг. // Список Г. г. офицеров 136-го пехотного запасного батальона по старшинству к 27 декабря 1914 г.
 Памяти героев Великой войны 1914—1918 гг. // Чеботарев Николай. Орден Святого Станислава III-й степени. Документы о награждениях.
 Памяти героев Великой войны 1914—1918 гг. // Чеботарев Николай. Орден Св. Анны III-й степени. Документы о награждениях.
 Офицеры РИА // Чеботарев Николай Ефимович.
  ЦДАВОУ. — Ф. 1075 — Ота 1. — Спр. 87. — С 28; Оп. 2. — Спр. 653. — С 95-96;
  ЦДАВОУ. — Ф. 1076. — Оп. 3. -Спр. 6. — С 34;
  Тинченко Я. Ю. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921). Книга I. — К. : Темпора, 2007. — ISBN 966-8201-26-4

Выпускники Полтавской гимназии
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Армия УНР